Maksim Anatoljewicz Siemionow (ur. 1979) – rosyjski zapaśnik w stylu klasycznym
 Maksim Pietrowicz Siemionow (ur. 1984) – kazachski hokeista